Onet.pl – jedno z największych polskich mediów internetowych
 Onet.tv – telewizja internetowa działająca w ramach serwisu Onet.pl o profilu informacyjno-edukacyjno-rozrywkowym
 Onet Komunikator
 Onet-le-Château – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Aveyron

Zobacz też 
 Oneta